Zawody pucharu świata w biathlonie w Canmore to siódmy etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 7–10 lutego. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym i sztafecie. Zawody w sprincie zostały odwołane.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 w Kanadzie
Sport w Kanadzie